A ilha do Irineu é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com nove outras ilhas localizadas na mesma laguna. Tem esse nome em homenagem a um velho pescador da região, senhor Irineu, conhecido em todo o Brasil por ser um dos poucos trígamos do país.

Ligações externas 
http://www.overmundo.com.br/guia/passeio-das-9-ilhas-pontal-da-barra Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo]

Irineu